Пакти́ка (,  — Paktikā) — одна из тридцати четырёх провинций Афганистана. Находится на юго-востоке страны, граничит с Пакистаном. Административный центр — город Шарана. Территория — 19 482 км² с населением 393 800 чел. (2009).

Административное деление 

В его состав входят 19 районов:
 Бармал
 Вазахва
 Вормамай
 Гаян
 Гомаль
 Дила
 Джанихел
 Матахан
 Ника
 Омна
 Сар Ганза
 Сароби
 Терва
 Ургун
 Шаран
 Заргун Шар
 Зирук
 Юсуфхель
 Яхияхель

Примечания 

Провинции Афганистана